Dagsposten kan henvise til flere aviser:

Dagsposten (Danmark) - dansk avis 1816-1819 (1817-1819 Kiøbenhavns Dagspost)
Dagsposten (Norge) - norsk avis 1877-1945
Dagsposten (Sverige) - svensk avis 1941-1950